Herschel este un nume și prenume ce provine din germană și își are originea fie în diminutivul pentru Hirsch (cerb), fie în Hirse (mei). Este de asemenea un nume și prenume folosit de evreii, mai ales printre cei care provin din Polonia. În Statele Unite ale Americii este folosit cu precădere ca prenume.

Termenul „Herschel” se poate referi la:

Membrii unei familiei de astronomi englezi-germani
 William Herschel (1738-1822), astronom, inventator și muzician britanic de origine germană
 Caroline Herschel (1750-1848), astronomă germană/engleză, sora lui William Herschel
 John Herschel (1792-1871), matematician, astronom și chimist englez, fiul lui William Herschel
 William James Herschel, 2. Baronet of Collingwood (1833-1917), funcționar colonial britanic din Bengal, pionier al dactiloscopiei, fiul lui John Herschel
 Alexander Stewart Herschel (1836-1907), astronom, fiul lui John Herschel

După William Herschel sau numit:
 Sonda spațială Herschel-Planck

Note 

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești